Ibibio pode referir-se a:

 Língua ibibio
 Ibibios

Desambiguação